Prokoenenia är ett släkte av spindeldjur. Prokoenenia ingår i familjen Prokoeneniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Prokoenenia